Три корабля и одна береговая часть Королевского флота носили или носят название HMS Collingwood, в честь вице-адмирала Коллингвуда.

 HMS Collingwood (1841) — 80-пушечный линейный корабль 2 ранга; переделан в винтовой в 1861, продан в 1867.
 HMS Collingwood (1882) — броненосец типа «Адмирал»; в строю с 1882 по 1909.
 HMS Collingwood (1908) — один из первых линкоров-дредноутов; участвовал в Ютландском сражении, продан на слом в 1922.
 HMS Collingwood — береговая часть флота; сформирована в 1940, как лагерь подготовки новобранцев. Со времен Второй Мировой войны на ней базировался ряд тренировочных частей Королевского флота.

Ссылки 
 HMS Collingwood